Érsek Zsolt (1961) magyar közgazdász, politikus, országgyűlési képviselő
 Érsek Zsolt (1966) Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki bronzérmes magyar tőrvívó, edző